Dies ist eine Liste der Orte in Kroatien. Die Liste richtet sich nach den offiziellen Vorgaben aus dem kroatischen Gesetz über die Gebiete der Gespanschaften, Städte und Gemeinden in Kroatien vom 19. Juli 2006.



Gesamtliste der Städte und Gemeinden 

Kroatien ist in 20 Gespanschaften (kroat. županija, Mz. županije) und die Hauptstadt Zagreb, die selbst die Kompetenzen einer Gespanschaft hat, gegliedert. Die Gespanschaften unterteilen sich ihrerseits in Gemeinden (kroatisch općina, Mz. općine), von denen ein Teil den Status einer Stadt (kroatisch: grad) hat. Insgesamt ist die Verwaltung in 124 Städte und 426 Gemeinden gegliedert. Orte, die keine Gemeinden sind, werden in der Liste nicht genannt.

* Inseln, die gleichzeitig den Status einer Gemeinde besitzen

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
Die mit Abstand größte Agglomeration in Kroatien ist Zagreb mit einer Einwohnerzahl von 1.095.383 (Stand 1. Januar 2006). Damit leben ein Viertel der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die städtischen Siedlungen in Kroatien mit mehr als 10.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 31. März 1981 und 31. März 2001, eine Berechnung für den 1. Januar 2006 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Gespanschaft, kroatisch županija, Pl. županije), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Zagreb besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Gespanschaft an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne (naselje im Sinne des kroatischen Statistikamtes), nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne (kroatisch grad bzw. općina).

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Alphabetische Übersicht der Städte 
Es gibt in Kroatien offiziell 124 Städte im politischen Sinne (kroatisch grad, Pl. gradovi). Diese werden im folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, gefolgt von ihrer Einwohnerzahl (Stand: 2001) und der Gespanschaft, zu der sie gehören. Die Sitze der Gespanschaften sind durch * gekennzeichnet. Die in der Gespanschaft Istrien ebenfalls amtlich verwendeten italienischen Ortsnamen stehen in Klammern hinter den kroatischen.

1: Volkszählung von 2001, Quelle: DZS Die Zahlen beziehen sich jeweils auf das gesamte politisch zur jeweiligen Stadt (grad) gehörende Gebiet.
2: Wie 1. Die Zahlen beziehen sich auf die jeweilige namengebende zentrale, meist städtische Siedlung (naselje im Sinne des kroatischen Statistikamtes) im engeren Sinne ohne weitere politisch zur Stadt gehörende Ortschaften.
3: Die Stadt Kaštela umfasst sieben benachbarte Ortschaften von ähnlicher Größe (in Klammern jeweils die Einwohnerzahl 2001): Kaštel Gomilica (4.075), Kaštel Kambelovac (4.505), Kaštel Lukšić (4.880), Kaštel Novi (5.309), Kaštel Stari (6.448), Kaštel Sućurac (6.236) und Kaštel Štafilić (2.650).
4: Pazin ist offizieller Sitz der Gespanschaft Istrien und Sitz der Gespanschaftsversammlung, Pula Sitz der Gespanschaftsregierung.
5: Zur Stadt Zagreb gehört unter anderem auch der Ort Sesvete mit 44.914 Einwohnern (2001), die größte Ortschaft Kroatiens, die keine selbständige Stadt oder Gemeinde bildet.
6: Die Stadt Zagreb ist Sitz der Gespanschaft Zagreb, gehört jedoch selbst nicht zu dieser Gespanschaft, sondern übt die Aufgaben einer Gespanschaft selbst mit aus.

Weitere Ortschaften

A 

 Aržano
 Arbanija

B

C

D

E 

 Ervenik

F

G

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Abbildungen

Siehe auch 

 Liste deutscher Bezeichnungen kroatischer Orte
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Kfz-Kennzeichen (Kroatien)
 Bootskennzeichen (Kroatien)
 :Kategorie:Ort in Kroatien

Weblinks 

 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, 13. Juli 2006 (Gesetz zur Festlegung der Gespanschafts-, Orts-, Stadt- und Gemeindegrenzen in Kroatien) (kroatisch)
 Central Bureau of Statistics
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Kroatiens

Einzelnachweise 

 
Kroatien
Kroatien
Verwaltungsgliederung Kroatiens